Lauzun ibezeichnet

eine französische Gemeinde im Département Lot-et-Garonne, siehe Lauzun
ein Stadthaus/Hôtel in Paris auf der Île Saint-Louis, siehe Hôtel de Lauzun

Siehe auch:
Antonin Nompar de Caumont, duc de Lauzun, marquis de Puyguilhem, 1. Herzog von Lauzun (1633–1723), französischer Hofmann und Offizier
Armand-Louis de Gontaut, duc de Biron, bis 1788 duc de Lauzun (1747–1793), französischer General